Давид Себастиан Магнус Лёфквист (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Мьельбю».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Сёльвесборга». В 2007 году перешёл в «Мьельбю». Спустя два года вместе с клубом стал победителем Суперэттана. 14 марта 2010 года в матче первого тура со столичным АИК дебютировал в чемпионате Швеции, заменив на 75-й минуте Мустафу Эль-Кабира.

5 декабря 2011 года перешёл в итальянскую «Парму», выступающую в Серия А. В конце января 2012 года на правах аренды до конца сезона отправился в «Губбио». В его составе дебютировал в Серии B против «Модены», появившись на поле в стартовом составе. Вторую половину 2012 года провёл также в аренде в «Мальмё», где принял участие в четырёх матчах чемпионата.

31 января 2013 года отправился в очередную аренду в датский «Оденсе». 10 марта провёл первую игру в составе нового клуба, выйдя на поле в матче очередного тура с «Хорсенсом» в конце второго тайма вместо Дарко Бодула. В общей сложности провёл за «Оденсе» 13 встреч, но не отметился результативными действиями.

В 2014 году вернулся в «Мьельбю», но спустя два сезона вылетел с ним в первый шведский дивизион. В 2016 году отправился в Китай, подписав контракт с «Циндао Хунши». В его составе провёл один сезон, после чего вновь вернулся в «Мьельбю». В 2018 году помог команде выиграть первый дивизион, а на следующий сезон стать победителем Суперэттана и вернуться Алльсвенскан.

Достижения 
 Победитель Суперэттана (2): 2009, 2019

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Мьельбю»
Игроки ФК «Губбио»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Циндао Хунши»